Альфонзо Маккини (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Джи-Лиги НБА «Капитанес де Сьюдад де Мехико».

Профессиональная карьера

Ист Сайд Пайретс (2015–2016) 
После того, как Маккини не был выбран на драфте НБА 2015 года, он заключил контракт полупрофессиональным клубом «Ист Сайд Пайретс» из второго дивизиона чемпионата Люксембурга, где стал лучшим бомбардиром, набирая 26 очков за матч.

Райос де Эрмосильо (2016) 
21 мая 2016 года Маккини подписал контракт с мексиканским клубом «Райос де Эрмосильо». Маккини помог выиграть клубу регулярный CIBACOPA и дойти до финала плей-офф.

Винди Сити Буллз (2016–2017) 
В сентябре 2016 года Маккини заплатил 175 долларов для того, чтобы пройти просмотр в клубе «Винди Сити Буллз» из Джи-Лиги НБА. 30 октября 2016 года Маккини был включён в заявку «Винди Сити Буллз». В «Винди Сити Буллз» Маккини стал важным игроком клуба.

Торонто Рэпторс (2017–2018) 
9 июля 2017 года Маккини подписал контракт с клубом НБА «Торонто Рэпторс». 19 октября 2019 года он дебютировал в НБА, проведя на площадке 1 минуту в матче против «Чикаго Буллз». Походу своего дебютного сезона в НБА Маккини также выступал за фарм-клуб «Рэпторс 905» в Джи-Лиге. 17 июля 2018 года Маккини был отчислен из «Рэпторс».

Голден Стэйт Уорриорз (2018–2019) 
Маккини подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» а сезон 2018/2019. 29 октября 2018 года в матче против «Чикаго Буллз» Маккини сделал свой первый дабл-дабл в НБА (19 очков, 10 подборов) за 27 минут со скамейки запасных. Вместе с «Уорриорз» Маккини дошёл до финала НБА, где его команда уступила «Торонто Рэпторс» в 6 играх. 18 октября 2019 года Маккини был отчислен из «Голден Стэйт».

Кливленд Кавальерс (2019–2020) 
21 октября 2019 года Маккини был подписан клубом «Кливленд Кавальерс». 6 января 2020 года «Кавальерс» отчислили Маккини. Но уже 9 января «Кавальерс» подписали с ним 10-дневный контракт. 23 января был подписан 2-й 10-дневный контракт. А 8 февраля 2020 года «Кливленд» объявили, что подписали м Маккини многолетний контракт.

Лос-Анджелес Лейкерс (2020–2021) 
22 ноября 2020 года Маккини вместе с Джорданом Беллом был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Джавейла Макги.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Винди Сити Буллз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Рэпторс 905»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Капитанес де Сьюдад де Мехико»
Игроки «Чикаго Буллз»